Александра Дулгеру була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Чжен Цзє з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Кербер
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Герцог
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= І Бенешова
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Гарбін
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О Говорцова
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Ц Чжен
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М Бартолі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Закопалова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Мартич
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Г Арн
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= А Клепач
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувались 
  Бояна Йовановські
  Ірина-Камелія Бегу
  Цветана Піронкова
  Грета Арн

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
Polsat Warsaw Open